Der Sowjetische Fußballpokal (/Kubok SSSR, /Kubok CRCR, /Kubak CCCR, , , , ) war ein Wettbewerb, der von 1936 bis 1992 mit einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurde. Er wurde von den Moskauer Vereinen, die zusammen 29 Titel gewinnen konnten, sowie dem ukrainischen Hauptstadtclub Dynamo Kiew mit neun Titeln dominiert.

Die Endspiele im Überblick 
(In Klammern der heutige Namen des Vereins.)

Rangliste der Sieger

Weblinks 

 Michael Ustinow: „USSR (Soviet Union) - List of Cup Finals“, Liste der Finals der sowjetischen Pokals, rsssf.com, (englisch, Stand 22. April 2006, besucht 5. Mai 2008).
 Michael Ustinow: „USSR (Soviet Union) - Cup History 1936–1992“, detaillierte Daten zum sowjetischen Pokals, rsssf.com (englisch, Stand 30. Juli 1999, besucht 5. Mai 2008).

Pokal